Ligu je osvojio NK Vitez '92 Antunovac, ali nije uspio u kvalifikacijama za 1. ŽNL Osječko-baranjsku izboriti plasman u viši rang. Iz lige su u 3. ŽNL Osječko-baranjsku ispali NK Lug i NK Zmaj Zmajevac.

Tablica

Kvalifikacije za 1. ŽNL Osječko-baranjsku 
NK Belje Kneževo - NK Vitez '92 Antunovac 1:1
NK Vitez '92 Antunovac - NK Belje Kneževo 1:0

U 1. ŽNL Osječko-baranjsku se plasirao NK Vitez '92 Antunovac.

Izvori 

 RSSSF.com

2010-11
osječko-baranjska-2-beli-m